Кутьин — русская фамилия. Известные носители:
 Кутьин, Александр Станиславович (род. 1986) — российский футболист.
 Кутьин, Владимир Георгиевич (1960) — российский тренер по самбо и дзюдо.
 Кутьин, Николай Георгиевич (род. 1965) — российский государственный деятель, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

См. также